Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Майкопский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВПО «МГТУ») — высшее учебное заведение в Майкопе Краснодарского края.

МГТУ также является научно-исследовательским центром федерального значения. Согласно данным на 2019 год количество учащихся в учебном заведении достигло 13 тысяч человек.

История 
В 1992—1993 году в молодой Республике Адыгея решением первого Президента Адыгеи Аслана Джаримова по предложению Аслана Тхакушинова создавался новый ВУЗ. Правительство России приняло предложение Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию, согласованное с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Министерством экономики Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом и Кабинетом Министров — Правительством Республики Адыгея, о создании в ведении Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию Майкопского государственного технологического института на базе Майкопского аграрного колледжа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Майкопского автотранспортного техникума Министерства транспорта Российской Федерации и Майкопского политехнического колледжа Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию.

 1993 год, 13 декабря — создание Майкопского государственного технологического института (Постановление Правительства РФ от 13.12.1993 N 1279)
 1994 год — созданы экономический, экологический и технологический факультеты (получены надлежащие лицензии)
 1995 год — участие в международной программе «Интеграция».
 1996 год — экономический факультет был разделен на два факультета:
 инженерно-экономический
 финансово-экономический.
 1996 год — созданы новые факультеты:
 новых социальных технологий
 аграрных технологий.
 1996 год — открыты восемь специальностей аспирантуры.
 1997 год — институт принят в Международную ассоциацию университетов при ЮНЕСКО.
 1998 год — создание филиала МГТИ в поселке Яблоновском.
Открытие специализированного совета по защите кандидатских диссертаций.
 1999 год — торжественно состоялся 1-й выпуск студентов, получивших высшее профессиональное образование.
 2001 год — ввод в эксплуатацию новых учебных корпусов, создание лаборатории бродильных производств и виноделия на технологическом факультете.
 2003 год — создание двух новых факультетов:
 управления
 международного образования.
 2003 год — МГТИ получает право обучать иностранных студентов.
 2004 год — институт переименован в университет
 2004 год — университет получает высшую награду Республики Адыгея — медаль «Слава Адыгеи» за вклад в развитие образования.
 2006 год — избрание ректора МГТУ Тхакушинова Асланчерия Китовича Президентом Республики Адыгея.
 2007 год — избран на должность ректора МГТУ Блягоз, Хазрет Рамазанович, доктора технических наук, профессора.
 2012 год — снятие министерством образования ректора Блягоза Х. Р. и назначение и. о. ректора Кабановой Н. И.
 2013 год — назначена и. о. ректора Куижева С. К.
 2014 год — избрана на должность ректора МГТУ Куижева Саида Казбековна
 с 19 марта 2019 года — переизбрана на должность ректора МГТУ Куижева Саида Казбековна (96 голосами из 100 делегатов конференции). 

На сегодня в МГТУ 10 факультетов, на факультете международного образования, на котором обучаются студенты из Чада, Афганистана, Турции, Сирии, Ливии и других стран ближнего и дальнего зарубежья, всего обучаются студенты из более чем 30 стран мира.
С момента создания из стен МГТУ уже вышли более 14 тысяч граждан с высшим образованием (2019).

Образовательная деятельность ведется по 31 направлению подготовки бакалавров, 6 специальностям, 12 программам магистратуры, 26 укрупненным группам направлений подготовки и 11 программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 3 программам ординатуры, 13 специальностям среднего профессионального образования.

В ФГБОУ ВО «МГТУ» активно развиваются различные направления международного сотрудничества. Университет является членом Международной ассоциации университетов при ЮНЕСКО, Международной Ассоциации автомобильного и дорожного образования. География связей университета охватывает такие страны, как Германия, Франция, Чад, Турция, Израиль, Украина, Молдова, Азербайджан, Абхазия, Белоруссия, Казахстан. МГТУ развивает партнёрские отношения в рамках договоров о международном сотрудничестве с 20 зарубежными вузами, в числе которых: Эрфуртский технический университет (Германия), Венский университет агрокультуры (Австрия), Национальный университет Ан-Наджах (Израиль), Белградский университет (Словения), Школа бизнеса г. Чачак (Сербия), Буковинский университет (Украина), Полтавский университет потребительской кооперации (Украина) и другие.

МГТУ — образовательное учреждение, которое готовит специалистов с высшим образованием в области строительства, геодезии и землеустройства, транспортных средств, лесного дела и ландшафтной архитектуры, сельского хозяйства, разведки и разработки полезных ископаемых, технологии продовольственных продуктов, природоустройства и защиты окружающей среды, здравоохранения.

Филиалы 
 1998 год — создан Филиал МГТУ в пос. Яблоновский Республики Адыгея, для реализации программ начального и среднего профессионального образования, где обучается более 1700 студентов.
 2000 год — филиал получил соответствующую лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего и дополнительного профессионального образования, выданную Министерством образования Российской Федерации. В среднем в филиале ежегодно обучается более 110 студентов.

Руководители и состав 
Ректор
 1993-2006 Первым ректором МГТИ был А. К. Тхакушинов
 2007 год — 2012 Блягоз Х. Р., доктор технических наук
 2013 год — 2014 год Куижева С. К. (и. о. ректора)
 С 2014 года — избрана на должность ректора МГТУ Куижева С. К.
 2019 —  С. К. Куижева
Научные кадры:
В ФГБОУ ВО «МГТУ» работают 70 доктора наук и 360 кандидата наук. Доля ППС с учёными степенями и званиями составляет свыше 70 %.
 более 70 педагогов имеют различные почётные звания, награждены орденами и медалями, являются членами-корреспондентами различных академий наук и членами общественных академий.

Примечания

Ссылки 
 Майкопский государственный технологический университет
 МГТУ
 Майкопский государственный технологический университет
 Майкопский государственный технологический университет
 .В Майкопском государственном технологическом университете выбрали ректора

Высшие учебные заведения Адыгеи
Образование в Майкопе
Появились в 1993 году в России
1993 год в Адыгее